'''I. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima ''' odražano je od 31. kolovoza do 9. rujna 1975. godine u SFRJ, u srbijanskom gradu Beogradu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1973.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1973.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1973.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1973.

Ljestvica 

1973
Međunarodna športska natjecanja u Srbiji